Abdul Rahman - nome proprio di persona arabo maschile
Abdul Rahman di Negeri Sembilan, Sovrano della Federazione della Malesia dal 1957 al 1960
Abdur Rahman Khan, detto anche Abdul Rahman Khan, emiro dell'Afghanistan dal 1880 al 1901
Abdul Rahman, pacifista afghano
Mohd Suffian Abdul Rahman, calciatore malaysiano
Issah Abdul Rahman, calciatore ghanese
Raihan Abdul Rahman, calciatore singaporiano
Rozaimi Abdul Rahman, calciatore malaysiano
Abdul Rahman Al-Yarimy, calciatore yemenita
Abdul Rahman Saeed Abdullah, calciatore yemenita
Abdul Rahman Sesay, calciatore sierraleonese
Abdul Rahman Sulaeman, calciatore indonesiano
Abdul Rahman, calciatore pakistano
Abdul Rahman, imprenditore saudita